Kodjoe ist der Familienname folgender Personen:

 Boris Kodjoe (* 1973), deutscher Schauspieler
 Patrick Kodjoe (* 1978), deutscher Basketballspieler